Fritz Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Fritz Behrendt (Architekt) (1877–1941/1967), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Fritz Behrendt (1925–2008), deutsch-niederländischer Zeichner

Fritz Behrendt ist der Name folgender Unternehmen:
 Fritz Behrendt (Unternehmen), deutsches Busunternehmen